Spinola – famiglia storica genovese
 Villa Spinola Dufour – villa di Genova
 Cassano Spinola – comune italiano del Piemonte

Persone 
 Agostino Spinola (ca. 1482-1537) – cardinale
 Agostino Spinola – capitano della Repubblica di Genova nel XVI secolo
 Agostino Spinola – doge della Repubblica di Genova dal 1679 al 1681
 Agostino Spinola – letterato, membro dell'Accademia dell'Arcadia
 Agostino Spinola Basadone – cardinale del XVII secolo
 Ambrogio Spinola – generale italiano
 António de Spínola – Presidente del Portogallo, 1974 
 Battista Spinola – doge della Repubblica di Genova
 Filippo Spinola – cardinale italiano
 Giambattista Spinola il Vecchio (1615-1704) – cardinale italiano
 Giambattista Spinola il Giovane (1646-1719) – cardinale italiano
 Giorgio Spinola – cardinale italiano
 Giovanni Battista Spinola – cardinale italiano
 Girolamo Spinola – cardinale italiano
 Giulio Spinola – cardinale italiano
 Giuseppe Spinola – calciatore italiano
 Massimiliano Spinola – entomologo italiano
 Matteo Spinola – attore italiano
 Nicola Gaetano Spinola – cardinale italiano
 Oberto Spinola – politico italiano
 Orazio Spinola – cardinale italiano
 Paolo Spinola – nobile genovese
 Paolo Spinola – regista cinematografico

Pagine correlate 
 Palazzo Spinola